Willow River (engl. für „Weiden-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Willow River (Fraser River), in British Columbia
 Willow River (Peel River), in den Nordwest-Territorien  
 Willow River (North Wabasca Lake), in Alberta
 Willow River (Oberer See), im Thunder Bay District, Ontario
 Willow River (Soper River), auf Baffin Island in Nunavut

in den Vereinigten Staaten:
 Willow River (Kettle River), in Minnesota
 Willow River (Little Fork River), in Minnesota
 Willow River (Mississippi River), in Minnesota
 Willow River (St. Croix River), in Wisconsin

Willow River ist der Name folgender Orte:
 Willow River (Minnesota), Stadt in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Willow River (British Columbia), Ort in British Columbia, Kanada